Крвава Мери може да се односи на:

 Мери I Тјудор
 Крвава Мери (коктел)
 Крвава Мери (легенда)